Рамсес XI — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1105—1078 годах до н. э.; последний представитель XX династии (Рамессиды), а также последний египетский фараон Нового царства.

Источники

Основные письменные источники 
 Папирус Британского музея 10052 — протокол допросов по делам ограбления царских гробниц.
 Папирус Майер А — протокол допросов грабителей царских гробниц и сокровищницы Рамессеума.
 Папирус Майер Б — часть протокола допроса неизвестного, обвиняемого в ограблении гробницы Рамсеса VI.

Памятники материальной культуры 
 Строительные работы в храме Хонсу в Карнаке.
 Последняя усыпальница фараона в Долине царей (KV4) — не завершена.

Имя

Царствование 
Возможно, Рамсес XI был сыном Рамсеса X и царицы Тити, которая в надписях названа «матерью фараона».

Рамсес XI взошёл на престол на 20-й день III месяца сезона Шему (то есть «Засухи»). Его правление делится на две части: первая, состоящая из 18 лет, во время которых в Верхнем Египте царила абсолютная анархия, а, возможно, была и гражданская война; вторая, начавшаяся после 19-го года правления Рамсеса, стала временем начала владычества на юге знаменитого вельможи Херихора, получившего по воле царя должность верховного жреца Амона-Ра.

Этот второй период был настолько противопоставлен предшествующей эпохе междоусобиц, что получил особое название Ухем месут, эра «Повторения рождений», или же просто «Возрождение». Первый год этого нового летоисчисления совпадает с 19-м годом правлением Рамсеса XI, однако, видимо, начало «эры Возрождения», не было связано с очередной годовщиной восшествия царя на престол; это нововведение было определено гораздо более глобальными переменами в жизни всего египетского общества.

Война Аменхотепа с Панехси 
Ничего не известно о правлении Рамсеса XI вплоть до его 9-го года, когда произошли крупные кражи в Рамессеуме и Мединет-Абу. Об этом повествуют: Папирус Британского музея 10052 — протокол допросов по делам ограбления царских гробниц, Папирус Майер А — протокол допросов грабителей царских гробниц и сокровищницы Рамессеума и Папирус Майер Б — часть протокола допроса неизвестного, обвиняемого в ограблении гробницы Рамсеса VI.

Обстоятельства, при которых стали возможными ограбления таких важных комплексов, были всего лишь малым эпизодом из тех огромных беспорядков, которые документы называют «войной великого жреца» и которые, безусловно, были связаны с «притеснением», а затем и исчезновением с политической арены верховного жреца Амона Аменхотепа.

Незадолго до 12 года правления Рамсеса, на Фивы, где в то время неограниченной властью пользовался верховный жрец Амона Аменхотеп, напал наместник Нубии («Царский сын Куша») Панехси. Это привело к войне верховного жреца с нубийцами, которая, ещё годы спустя вспоминалась, как событие, которое глубоко укоренилось в памяти населения Фив.

Согласно одной из многочисленных гипотез, верховный жрец Аменхотеп, в виду вспыхнувшего в Фивах восстания, попросил помощи у Рамсеса XI, находящегося на севере страны; фараон призвал в Египет войска наместника Нубии Панехси, чтобы восстановить порядок в Фивах и возвратить власть Аменхотепу. Панехси же, воспользовавшись сложившейся ситуацией, попытался подчинить Фивы своей собственной власти, что отнюдь не входило ни в распоряжение Рамсеса XI, ни в планы жреца Аменхотепа.

Другая гипотеза представляет события совершенно в ином свете: Панехси специально подготовил волнения в Фивах, для того, чтобы захватить их, провозгласив себя «восстановителем порядка», причём выступил со своей армией против верховного жреца Амона, оккупировал Фивы и их окрестности и претендовал на высшее руководство армией.

Несомненно, что Рамсес XI признавался Панехси, и потому его интервенция была направлена не против обоих, царя и верховного жреца, но только против последнего. Равно возможно, однако, что Рамсес XI сам обратился к Панехси как к единственному фактору, способному сдержать или потеснить Аменхотепа. Фиванцы стояли на стороне Аменхотепа и сражались против Панехси. Мединет-Абу, как укрепленный пункт сопротивления верховного жреца, был взят штурмом, и военные действия распространились вплоть до Среднего Египта, где был взят и разрушен город Хардаи (Кинополь). Население устремилось в Фивы, спасаясь от победоносных солдат Панехси, которые в свою очередь стали грабить гробницы и храмы.

Панехси — господин Фив 
Верховный жрец Аменхотеп, очевидно, в этих сражениях погиб, так как более он не упоминается. В 12-й год правления Рамсеса XI Панехси был уже господином Фив, носил почётные титулы «носитель опахала по правую руку от Его Величества, писец царя, военачальник, распорядитель житниц фараона, царский сын Куша, начальник южных стран, глава войск фараона», которые были более чем неподобающими обыкновенному наместнику Нубии. Вскоре он получил и должность верховного жреца Амона-Ра и полный контроль над управлением государственным имуществом, что подтверждает вторую реконструкцию событий.

На 17-м году правления фараон посылает к нему из Пер-Рамсеса придворного виночерпия Иенеса с письмом, в котором просит изготовить «паланкин великой богини» и погрузить его на присланный с вельможей корабль; для художников, занятых этой работой, царь также высылает необходимые материалы — драгоценные камеи и цветы.

К власти приходит Херихор 
Спустя два года положение Панехси изменилось: он все-таки был признан врагом. Вероятно, только теперь Рамсес XI понял, какую опасность для него самого представляет Панехси. Отныне в документах «эры Возрождения» его имя всегда детерминируется иероглифом врага. По инициативе царя в Фивах была установлена новая власть военачальника Херихора. В 18 или 19 год правления Рамсеса полководец Херихор изгнал Панехси из Фив, провозгласил себя верховным жрецом Амона и в 19 год объявил начало особой эры — «Возрождения». Рамсес XI собственной персоной посетил Фивы, чтобы увидеть последствия войны. Одним из первых решений, принятых в эру «Возрождения», было создание трибунала по делам об ограблении царских усыпальниц: преступники проникли даже в гробницы Сети I и Рамсеса II.

В Долине цариц грабители дошли до того, что разорвали на куски и разделили серебряный саркофаг царицы Хабадилат, гробница которой подверглась набегу воров уже не в первый раз. Причиной этих невероятных преступлений против умерших был столь же страшный голод среди живых. Особо тяжелые преступления в некрополе совершали остатки разбитых войск Панехси. Сохранившиеся царские мумии были на скорую руку отреставрированы в Мединет-Абу. Шесть лет спустя, другими словами, на 6-м году «Возрождения», мумии Сети I и Рамсеса II, лишённые практически всех ювелирных изделий и драгоценных амулетов, были положены в новые скромные деревянные саркофаги и перезахоронены в тайнике Дейр эль-Бахри. Реставрация коснулась всех областей жизни страны: на 5-м году «Возрождения» старейшина Зала Унуамон отправился в город Библ за благородным ливанским кедром для восстановления великой парадной ладьи бога Амона Усерхет.

Херихор объявляет себя фараоном 
Постепенно Херихор захватил всю полноту власти в Фивах. При нём были возобновлены работы в храме бога Хонсу в Карнаке, практически достроенном при Рамсесе XI. Вскоре Херихор принимает царскую титулатуру, в первом картуше которой выписывался только его титул «Первый пророк Амона», а во втором «Сын Амона, Херихор». Однако в храме Хонсу эта специфическая титулатура не афишировалась и использовалась только в портике двора за башнями пилона. В гипостильном зале храма Амона картушами Херихора были покрыты базы нескольких колонн. В других городах Египта никаких упоминаний о Херихоре не найдено.

О происхождении Херихора почти ничего не известно. Неизвестно, как и когда завершился его жизненный путь: погребение Херихора не обнаружено. Однако некоторые гипотезы относительно его семейных связей и легитимизации его власти можно построить, имея в виду, что супруга Херихора, госпожа Ноджемет, была дочерью «притесненного» верховного жреца Амона Аменхотепа и его супруги, «главной гарема (певиц) Амона-Ра, царя богов» Хереры.

Смена Херихора на Пианхи 
На 7-м году «Возрождения», то есть на 25-м году номинального царствования Рамсеса XI в Фивах появляется новый вельможа — Пианх (Пианхи), который получил все титулы своего отца, или, по крайней мере, предшественника — Херихора, став верховным жрецом царя богов Амона. Вероятно, это говорит о кончине Херихора, произошедшей ещё при живом Рамсесе XI.

На 10-м году «Возрождения» Пианх предпринял поход в Нубию. Сохранилась его переписка с отцом и сыном «писцами некрополя» Джхутимесом и Бутехамоном. В письмах он осведомляется о происходящем в Фивах. Уничтожить Панехси, если это входило в его планы, ему не удалось. Гробница Панехси, последнего «царского сына Куша», сохранявшего свою реальную власть в Нубии, обнаружена в Анибе, административном центре южных земель.

Окружение фараона 
Панехси, Херихор и Пианх были людьми, определявшими ход истории во времена правления Рамсеса XI. Конечно, существовали и другие вельможи. Помимо двух последних, носивших титул визира, известны ещё три человека, находившихся на этой должности: первый, Небмаатранахт был визиром первые два года эры «Возрождения», его имя зафиксировано на покровах «отреставрированных» царских мумий. Двое других, Рамсес-Ментуэрхатеф и его сын Уненнефер сменили на посту визира Рамсеса XI Хаэмуаса; в свою очередь, их преемником стал Небмаатранахт. Однако, ничего практически не известно об их деятельности.

В связи с бурными событиями в Фивах мы плохо осведомлены о событиях, происходивших при Рамсесе XI в остальных регионах страны. Сам царь, обозрев ужасы исчезающего в пепле и крови великолепия и божественности Фив, ещё до смерти Херихора вернулся на север в Пер-Рамсес, под опеку возвысившегося вельможи Несубанебджеда, основавшего после смерти царя XXI династию. Помимо храма Хонсу, памятники Рамсеса XI в долине Нила практически не встречаются.

Окончательная потеря влияния в Передней Азии 

В правление Рамсеса Египет окончательно теряет своё прежнее влияние в Передней Азии. Яркой иллюстрацией этого могут служить злоключения Уну-Амона, героя египетской повести, посланного в Финикию за кедровым лесом для ремонта обветшалой священной барки бога Амона и испытавшего там многочисленные унижения со стороны царя Библа Закарбаала, царя Дора Бадиля и других местных князьков. Из описания этого путешествия, состоявшегося на 5-м году эры «Возрождения» (соответственно 23-м году Рамсеса), известно, что уже в это время на севере Египта, в Дельте всей полнотой власти пользовался Несубанебдед (Смендес).

Гробница царя 
Рамсес XI, видевший собственными глазами страшное разорение гробниц своих предков в Долине царей, стал, вероятно, первым царём, выбравшим для собственного захоронения север страны: его усыпальница (KV4) в фиванском некрополе не была завершена. Гробницу пытался узурпировать верховный жрец Амона Пинеджем I, сын Пианха, но по неизвестным причинам не осуществил задуманное.

Эта гробница состоит из трёх коридоров, помещения «ложной шахты», первого колонного зала и самой погребальной камеры, потолок которой поддерживают четыре столба прямоугольной, а не квадратной как обычно формы. Несмотря на традиционное в общих чертах построение помещений гробницы, в ней имеются некоторые уникальные особенности: понижающийся уровень второго коридора, резкий трехчастный спуск в погребальный покой, в полу которого находится глубокая (10 м) погребальная шахта неизвестного предназначения (возможно, она была разработана как дополнительное устройство безопасности, чтобы предотвратить грабеж могилы). Стены первых коридоров гробницы покрыты жёлтой штукатуркой, поверх которой сделаны красной краской наброски нескольких сцен. Царь предстает перед божествами, среди которых — Хоремахет с четырьмя головами овна. С левой стороны первого коридора усыпальницы в низком рельефе представлены богиня Маат, коленопреклоненная на стеблях геральдического цветка Верхнего Египта — лотоса и сам Рамсес XI перед Ра-Хорахте, открывающие текст Литаний Ра. Отделка в остальных помещениях гробницы отсутствует.

При расчистке гробницы были обнаружены сосуды с именами Тутмоса I и Рамсеса II, фрагменты саркофага фараона-женщины, возможно, Хатшепсут, другие предметы, свидетельствующие о том, что незавершенная гробница долгие годы служила складом для остатков погребального инвентаря из разграбленных царских гробниц XVIII династии.

«Дом Вечности» Рамсеса XI был последним царским погребением, сооруженным в Долине царей. Она с древности стояла открытая и использовалась в качестве жилья коптами. Ни настоящее погребение Рамсеса XI, ни его мумия не обнаружены.

Срок правления 
Последний фараон династии Рамессидов, правлением которого завершается блестящая эпоха Нового царства, был властителем Обеих земель достаточно долго — известен 27-й год его владычества. Этим годом датирована частная посвятительная стела в Абидосе. Первосвященник Амона Пианх, совершая свой поход в Нубию против Панехси в 10-й год «Возрождения» (что соответствует 28-у году правления Рамсеса XI), упоминает в переписке имя этого фараона. На основании этого делается вывод, что Рамсес XI был жив и в 28 год своего правления. А в связи с тем, что Пианхи возвратился в Фивы из Нубии в 23 день третьего месяца сезона шему, что было уже три дня как 29 годом правления Рамсеса XI, некоторые историки приписывают ему 29-летнее царствование.

Жёны и дети 
Супругами фараона были его сестра Бакетверенра (II), а также Тентамон («Она от Амона»), дочь некого Небсени; от брака с последней у него родилась дочь  — будущая жена первосвященника Пинедджема.

Родословие Рамсеса XI

В культуре 
 Рамсес XI является одним из героев романа Болеслава Пруса «Фараон» (в романе он показан как Рамсес XII). Его сыном показан вымышленный фараон Рамсес XIII.
 В одноимённой экранизации романа польского режиссёра Ежи Кавалеровича роль Рамсеса XII исполнил Анджей Гиртлер.

Примечания

Литература 
 
 Стучевский И. А. «Притеснение» «первого жреца» Амуна Аменхотепа и вторжение войск «царского сына Куша» Панехси. // ВДИ № 1, 1983, С. 3—20.
 
 

Рамсес 10
Рамсес 10
Правители Африки XII века до н. э.
Правители Африки XI века до н. э.